Youth of European Nationalities
 JEV, voormalig kenteken Landkreis Friesland
 JEV, IATA-code voor Évry Heliport te Évry